Windows Template Library (WTL) — свободно распространяемая библиотека шаблонов (шаблонных классов) C++, предназначенная для написания стандартных GUI приложений Windows, являющаяся расширением библиотеки ATL. WTL представляет собой надстройку над интерфейсом Win32 API операционных систем Windows, и в первую очередь разрабатывалась как облегчённая альтернатива библиотеке MFC. WTL поддерживает работу с окнами и диалогами, стандартными диалогами Windows, GDI, стандартными контролами, ActiveX и пр. В библиотеке представлены основные элементы управления: меню, панели инструментов, кнопки, поля ввода, списки и т. д. Помимо основных, также доступны для использования оконные элементы управления, такие как Splitter. В библиотеку включены также некоторые вспомогательные классы, например класс-обертка строки CString, синтаксически совместимая с аналогичным классом библиотеки MFC.

Изначально WTL была разработана сотрудником Microsoft Нэнадом Стефановичем для внутреннего использования, но позже была выпущена в качестве дополнения к Microsoft Visual Studio и Win32 Framework SDK, но без официальной документации и поддержки. Библиотека распространяется по лицензии Common Public License Version 1.0.

Альтернативы 

Существуют некоторые библиотеки, призванные заменить или дополнить WTL. К примеру, библиотека SmartWin++ изначально разрабатывалась как замена WTL и MFC.

Библиотека WinxGui (сокр. WINX) фокусируется на цели: самое простое, но эффективное. Это шаблонная библиотека графического интерфейса для C++, совместимая с WTL. WINX поддерживает WYSIWYG разработку.

Ссылки 
Сайты и ресурсы
 Windows Template Library Shared Source Licensing Program 
 
 WTL 8.1 (2011-11-21)
 WTL на CodeProject
 Yahoo! Groups for WTL developers 
 WTL code. Sample Projects 

Статьи
 Использование WTL, ч.1 
 Использование WTL, ч.2 
 Эффективное использование WTL 
 WTL для MFC программистов 
 Список классов WTL 
 Иерархия классов в WTL 

 Родственные библиотеки
 SmartWin++
 WinX

Библиотеки виджетов
Свободное программное обеспечение только под Windows
Библиотеки C++
Свободные библиотеки программ
Программное обеспечение с лицензией Common Public License